Sahlene de son vrai nom Anna Cecilia Sahlin est une chanteuse suédoise née le  à Söderhamn.

En 1999, elle fit partie des choristes lors de la victoire de la Suède au Concours Eurovision de la chanson.
En 2000, elle fut choriste pour la chanson maltaise qui finit .
En 2002, elle remplace la chanteuse Ines qui ne voulait pas chanter la chanson Runaway à l'Eurolaul. Elle fut sélectionnée pour représenter l'Estonie au Concours Eurovision de la chanson à Tallinn. L’Estonie et Sahlene terminent  à domicile

Elle retenta encore plusieurs fois le Melodifestivalen mais ne réussit pas à remporter ce concours. En 2016, elle est l’une des choristes de Dami Im, la chanteuse australienne, pour la chanson Sound of Silence qui finit  du Concours.

Naissance en mai 1976
Naissance à Söderhamn
Chanteuse suédoise
Participant au Concours Eurovision de la chanson 2002
Participant au Concours Eurovision de la chanson pour l'Estonie
Nom de scène
Participant au Melodifestivalen
Mononyme